Dupaty ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Dupaty (1775–1851), französischer Dramatiker, Journalist und Sänger
 Louis-Marie-Charles Mercier Dupaty (1771–1825), französischer Bildhauer

Siehe auch:
 Du Paty